Los apellidos Salas Larrazábal pueden hacer referencia a:

 Ángel Salas Larrazábal (1906-1994), aviador y capitán general del Ejército del Aire español;
 Ramón Salas Larrazábal (1916-1993), paracaidista e historiador español;
 María Salas Larrazábal (1922-2008), escritora y periodista española; 
 Jesús María Salas Larrazábal (1925-2016), doctor ingeniero aeronáutico e historiador español.